Junior damernes linjeløb ved VM i landevejscykling 2021 bliver afholdt den 25. september 2021 med start og mål i Leuven i Flandern, Belgien. Ruten er 75 km lang.

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Ida Mechlenborg Krum
 Laura Auerbach-Lind
 Solbjørk Minke Anderson
 Victoria Lund

Resultater

Eksterne henvisninger 
 

Linjeløb (junior damer)